Jméno a příjmení Josef Kafka má více nositelů:

 Josef Kafka (1846–1895) – německomoravský podnikatel z Brna, poslanec zemského sněmu, nazýván též Gustav Kafka
 Josef Kafka (spisovatel) (1858–1929) – český přírodovědec a spisovatel
 Josef Kafka (hudební skladatel) (1871–1915) – český hudební skladatel, sbormistr, dirigent a hudební pedagog 
 Josef Kafka (tiskař) (1895–1943) – český tiskař, litograf a fotograf, za protektorátu člen ilegální odbojové organizace Obrana národa